

Cinema 
Neighbors – cortometraggio del 1907 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
Neighbors – cortometraggio del 1912 diretto da Mack Sennett
Neighbours – film del 1912 diretto da Bert Haldane 
Neighbors – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Sterling Film Company
Neighbours – film del 1917 diretto da Frank Wilson 
Neighbors – film del 1918 diretto da Frank Hall Crane
I vicini (Neighbors) – cortometraggio del 1920 diretto da Buster Keaton e Eddie Cline
Neighbors – cortometraggio di animazione del 1935 diretto da Arthur Davis e Sid Marcus
Neighbours – cortometraggio canadese del 1952 diretto da Norman McLaren
I vicini di casa (Neighbors) – film del 1981 diretto da John G. Avildsen
Cattivi vicini (Neighbors) – film del 2014 diretto da Nicholas Stoller

Letteratura 
Neighbors – romanzo del 1980 scritto da Thomas Berger

Televisione 
Neighbours – soap opera australiana
The Neighbors – game show statunitense
The Neighbors – titolo originale della serie televisiva statunitense Vicini del terzo tipo